Majsång kan syfta på:

 "Sköna maj, välkommen" med text av Johan Ludvig Runeberg och musik av Lars Magnus Béen.
 "O, hur härligt majsol ler" med text av Johann Heinrich Voß och musik av Friedrich Kuhlau.
 "Majsång (Haeffner)" en komposition av J C F Haeffner till Esaias Tegnérs text "Se över dal och klyfta".

Valborgsmässoaftonsånger